La Batalla de Guam puede referirse a:
 La Toma de Guam, durante la Guerra hispano-estadounidense en 1898.
 La Batalla de Guam (1941), donde las tropas japonesas tomaron la isla en diciembre de 1941.
 La Batalla de Guam (1944), en la que las tropas estadounidenses conquistaron la isla en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.